Neapoli désigne plusieurs endroits en Grèce, parmi lesquels :
 Neápoli, quartier d'Athènes ;
 Neápoli, ville en Crète ;
 Neápoli-Sykiés, dème de Macédoine-Centrale ;
 Neápoli, ville en Macédoine-Occidentale ;
 Néapoli, ville dans le Péloponnèse ;
 Neápoli, ancienne municipalité de Thessalonique.

Voir aussi 
 
  (« Nouveau Village » en grec)